Димитър Табаков може да се отнася за:
 Димитър Табаков (кмет на Кюстендил) (1887-1953), български учител и общественик, кмет на Кюстендил за кратко време през 1944
 Димитър Табаков (революционер) (1860-?), български общественик и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация
 Димитър Табаков (математик) (1879–1973), български учен, математик, професор, дългогодишен ръководител на катедрата по геометрия към Физико-математическия факултет на Софийския университет

Вижте също 
 Димитър
 Табаков